Николай Леопольдович Браун (1902—1975) — русский советский поэт, писатель и переводчик. Отец поэта и общественного деятеля Н. Н. Брауна.

Биография 
Родился 28 ноября 1902 года в селе Парахино Белёвского уезда Тульской губернии (ныне Арсеньевский район Тульской области). Но вероятная дата рождения 1900 год, место рождения не выявлено, возможно, город Орёл.

Отец, Леопольд Викентьевич Браун (умер в 1938), дворянин, католик, немец, владелец с 1900 года купленного имения в селе Парахино, деревнях Кандауровские выселки и Земляково Белёвского уезда совместно с супругой Ефросиньей Ивановной (умерла в 1937), православной. Имели 4 сыновей, по старшинству: Владимира, Николая, Корнея, Анатолия. Отдельно от них проживала сестра отца Матильда Викентьевна Браун.

Николай провёл юность в средней России, учился в школе в Орле.

Посещал в 1919-20 гг. занятия в Цехе поэтов, которым руководил Николай Гумилёв. Одновременно работал санитаром скорой помощи, актёром, в студенческих трудовых артелях, в редакциях «Красной газеты» и журнала «Звезда». В 1924 году вступил в Союз поэтов, был членом его правления. Входил в правление Всероссийского союза писателей. Во второй половине 1920-х годов входил в творческое объединение ленинградских писателей «Содружество» (вместе с Б. Лавренёвым, М. Комиссаровой, В. Рождественским, Н. Вагнером, Б. Четвериковым и др.).

В 1929 окончил литературный факультет Педагогического института в Ленинграде, где в 1926 вышел первый сборник его стихов: «Мир и мастер». Работал учителем и сотрудничал в различных ленинградских журналах.

Во время войны служил во флоте, перешёл на одном из кораблей Балтийского флота, предположительно на «Кришьянисе Вальдемарасе» из Таллина в Кронштадт 27-28 августа 1941 года, позднее был назначен военным корреспондентом в осажденный Ленинград. Принимал участие в работе над текстом гимна СССР, за что получил благодарность от Совнаркома.

Умер 12 февраля 1975 года в Ленинграде. Похоронен в Комарово.

Личная жизнь 
Жена — Мария Комиссарова.

Творчество 
Ранняя лирика Брауна написана под влиянием Б. Пастернака, О. Мандельштама и Н. Тихонова; «любил экспериментировать, искал приемы остранения, никогда не достигая совершенства тех, кому подражал». Поздняя поэзия становится реалистической.

Книги 

 Мир и мастер, 1926
 Новый круг, 1928
 Стихотворения, 1933
 Поединок, 1935
 Верность, 1936
 Звенья, 1937
 Открытые песни, 1940
 Новые стихи, 1940
 Военная весна, 1943
 Мой светлый край, 1945
 Морская слава, 1945
 Долины родины моей, 1947
 Земля в цвету, 1955
 Стихотворения, 1958
 Я слушаю время, 1960
 Новая лирика, 1958
 Живопись, 1963
 Я жгу костер, 1966
 Гимн одержимым, 1987
 Вехи времени, 1971
 Только о жизни, 1972
 Избранное в двух томах, 1972
 К вершине века, 1975, 1982
 На невских берегах. 1986

Литература 
 
 
 
 Бунич И. Трагедия на Балтике. Август 1941 года. Таллиннская ловушка. Агония. Катастрофа. НПП «Облик». СПБ. 1997.
 «Мне бы веточку тульской полыни…»: К 100-летию со дня рождения Николая Брауна / В. И. Боть // Тула.- 2002.- 15 янв.- С. 7. О поэте, уроженце Белёвского уезда.
 Савостьянов В. Что там, на родине? О поэте Николае Брауне. День тульской поэзии. Тула. 2011. proza.ru >2011/11/11/1404…
 Браун Н. Н., Филиппов Г. В. В кн. «Литературный Санкт-Петербург. XX век.» Энцикл. словарь в 2-х т. Т.1. СПБ. 2013. 639 с. С. 143—146. Ил. — ISBN 978-5-8465-1103-3

Примечания

Ссылки 
 Дмитриев Л. А. Браун Николай Леопольдович  // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. Т. 1. А—В.— СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. — С. 156.
 

Поэты России
Русские поэты
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Писатели СССР
Родившиеся в Тульской губернии
Похороненные на Комаровском кладбище